Игорь Евгеньевич Пронин (1968, Москва—2015) — российский писатель-фантаст и журналист.

Биография 
Родился в Москве. Служил в Советской армии. Закончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, где учился на экономиста. После окончания института работал в банковской системе Москвы. Профессионально занимался литературной и журналистской деятельностью с начала 2000-х. Умер в 2015.

Творчество 
Дебютировал Пронин повестью «Мао» (2002), который привлек внимание как критиков, так и читателей. Писатель вошел в число лидеров интеллектуальной научной фантастики «новой волны». Пронин опубликовал несколько крупных рассказов и повестей в периодике, в антологиях и сборниках.

Библиография 
 Мао (2002)
 Свидетели Крысолова (2004)
 Паутина зла (2004)
 Нашествие (2005)
 Звездные викинги (2006)
 Отраженные (2007)
 Истинная руна (2008)
 и др.

Примечания

Ссылки 
 Игорь Пронин
 Если. 2008. № 11 (189).

Писатели-фантасты России
Писатели Москвы
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Писатели по алфавиту